Макдермот або МакДермот () — поширене в англомовному світі прізвище кельтського (ірландського) походження з графства Роскоммон.

Персоналії 
 Ділан Макдермотт (1961) — американський актор.
 Дон МакДермотт (1929) — американський ковзаняр, срібний призер Олімпіади 1952.
 Террі Макдермот (1951) — англійський футболіст, півзахисник.
 Террі МакДермотт (1940) — американський ковзаняр, олімпійський чемпіон 1964, срібний призер Олімпіади 1968.

Інше 
 Макдермотт (Огайо) — переписна місцевість (CDP) в США, в окрузі Сайото штату Огайо.
 16267 Макдермотт — астероїд головного поясу, відкритий 7 травня 2000 року.

Англійські прізвища
Ірландські прізвища